Maria Andersson kan syfta på:

 Maria Andersson (företagare) (1837–1922), svensk företagare, filantrop och pionjär inom modern mentalvård
 Maria Andersson (skådespelare) (född 1960), svensk skådespelare
 Maria "Mia" Frisk (född 1969), svensk kristdemokratisk politiker, hette tidigare Andersson
 Maria Andersson (musiker) (född 1981), svensk musiker, sångare och gitarrist i Sahara Hotnights
 Maria Andersson (friidrottare), svensk friidrottare, vinnare av Lidingöloppet i klassen damer 30 kilometer, 1998